Brandemeer (De Friese Meren) (Brandemar), een meer in de gemeente De Friese Meren
Brandemeer (Weststellingwerf), een meer en natuurgebied in de gemeente Weststellingwerf